Ред Булл () — название ряда футбольных клубов, принадлежащих компании Red Bull:

Действующие 
 «Ред Булл» — футбольный клуб из Зальцбурга (Австрия) (ранее — «Аустрия», «Казино», «Вюстенрот»)
 «Нью-Йорк Ред Буллз» — футбольный клуб из Нью-Йорка (США) (ранее — «Метростарз»)
 «Ред Булл Брагантино» — футбольный клуб из Браганса-Паулисты (Бразилия) (ранее — «Брагантино»)
 «РБ Лейпциг» — футбольный клуб из Лейпцига, Германия

Бывшие 
 «Ред Булл Бразил» — футбольный клуб из Кампинаса (Бразилия)
 «Ред Булл Гана» — футбольный клуб из Согакоп, Гана